Stord steht für:

 Stord (Insel) – eine Insel in der norwegischen Provinz Vestland
 Stord – eine Gemeinde auf der gleichnamigen Insel
 Stord (Schiff) – ein norwegischer Zerstörer